

Anni
49 – anno del I secolo d.C.
49 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
49 – numero naturale